Жук, Вади́м:
 Жук, Вадим Вадимович (род. 1991) — украинский футболист, защитник.
 Жук, Вадим Дмитриевич (род. 1952) — советский и белорусский футбольный судья.
 Жук, Вадим Иванович (род. 1928) — инженер, член Научного совета РАН по проблеме «Тепловые режимы машин и аппаратов».
 Жук, Вадим Семёнович (род. 1947) — советский и российский актёр, сценарист, поэт, теле- и радиоведущий.